Марин Райков Николов (, родился 17 декабря 1960 года, Вашингтон, США) — болгарский политик и дипломат. Служебный премьер-министр Болгарии и министр иностранных дел весной 2013 года.

Биография 
Марин Райков родился 17 декабря 1960 г. в Вашингтоне, США. Его отец был Райко Николов, дипломат, а мать — Лидия Николова. Он продолжил дело отца и стал дипломатом. В середине 80-х годов окончил в Софии Университет национального и мирового хозяйства.

Бывший заместитель министра иностранных дел при Иване Костове (1998—2001) и Бойко Борисове (2009—2010). Он, в частности, известен тем, что помогал Болгарии начать процесс интеграции в общеевропейский блок. По своим взглядам является туркофилом. Отношения с Россией для него остаются сложными, в 1998 году он был заместителем министра иностранных дел в кабинете Ивана Костова и вошел в историю фактом телефонного разговора с тогдашним послом России в Болгарии: когда в разгар войны в Косово, российский посол попросил воздушный коридор для пролета над Болгарией русским военным самолетам, Райков отказал.

В 2001 году стал чрезвычайным и полномочным послом Республики Болгарии во Франции. После 2010 года второй раз был послом во Франции.

В начале 2013 года в Болгарии начался правительственный кризис, и кабинет во главе с Бойко Борисовым ушёл в отставку. Президент Болгарии Росен Плевнелиев назначил внеочередные выборы в мае 2013 года, а техническим главой правительства страны стал Марин Райков.

Во главе правительства 
В этом правительстве Марин Райков занял пост министра иностранных дел.

Примечания 

Политики Болгарии
Министры иностранных дел Болгарии
Премьер-министры Болгарии
Премьер-министры, вступившие в должность в 2013 году
Постоянные представители Болгарии в ЮНЕСКО
Выпускники Университета национального и мирового хозяйства